Кинематограф Кувейта включает в себя широкий спектр фильмов.

Кувейтские кинотеатры показывают множество картин со всего мира, как правило, через несколько недель после их первоначального выпуска в США. Первый Кувейтский фильм был выпущен в 1972 году. Кувейт стал первой страной-членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, выпустившим свой кинофильм.

Известные фильмы снятые в Кувейте 
 «Жестокое море » (Bas ya Bahr, 1972, первый полнометражный фильм)
«Мухаммед — посланник Бога» (международный; 1976)
 «Барака» (США; 1982)
«Ловушка» (الفخ, кувейтский фильм; 1983) 
 «Уроки темноты» (Германия; 1992)
Каллу Кондору Пенну (фильм малаялам; 1998)
Младший сын (кувейтский фильм; 2001)

Примечание

Ссылки 
 Cinema listings for all latest movies running in Kuwait
 Brief overview of Kuwaiti cinema
 IMDB entry for Kuwait